Juan José Gutiérrez puede referirse a:

 Juan José Gutiérrez (19??-), empresario guatemalteco;
 Juan José Gutiérrez Mora "Juan Mora" (1963-), torero español;
 Juan Jose Gutiérrez "JJG", activista promigrante.

en:Juan José Gutiérrez (disambiguation)